La familia Pombo o simplemente Los Pombo, son una familia de la aristocracia de colombiana originaria de Galicia, que desde comienzos del  ha tenido miembros destacados en el ámbito militar, político y literario. Su centro de poder es la ciudad de Popayán, aunque también son muy influyentes en la ciudad de Bogotá, llegando a ser una de las familias tradicionales de la capital colombiana. 

Su máximo esplandor se dio entre los siglos XVIII y XIX, contándose entre sus miembros a personajes de diversos oficios y ocupaciones. También tiene relación con la nobleza hispano-irlandesa, a raíz del matrimonio de uno de sus miembros con la familia O'Donnell.

Historia

Origen

Miembros 

 Esteban de Pombo y López (s. XVIII), nacido en San Pedro de Sorrizo, Galicia. Padre de Manuel de Pombo y Ante, casado con la dama payanesa Tomasa Ante y Valencia, nieta a su vez del banquero Pedro Agustín de Valencia.
 Manuel de Pombo y Ante (1769-1829), prócer de la Independencia colombiana, contador y financista; nacido en Popayán, fue el primer Pombo nacido en Colombia. Padre de Lino y Zenón de Pombo.

 Miguel de Pombo y Pombo (1779-1816), político, académico neogranadino, prócer de la independencia colombiana. Sobrino de Manuel de Pombo y Ante.
 Lino de Pombo O'Donnell (1797-1862), militar, ingeniero, diplomático, político y periodista colombiano. Padre de Manuel, Rafael y Fidel Pombo, y tío de Julio y Sergio Arboleda.
 Zenón de Pombo O'Donnell (1805-1882), político y diplomático colombiano. Abuelo de Roberto y Diana Pombo.
 Julio Arboleda y Pombo O'Donnell (1817-1862), militar y político colombiano, presidente de facto de Colombia.
 Sergio Arboleda y Pombo O'Donnell (1822-1888), catedrático, político y diplomático colombiano.
 Manuel Pombo Rebolledo (1827-1898), abogado, jurisconsulto, poeta y escritor colombiano. Realizó la compilación de Los Doce Códigos de Cundinamarca. Fue varias veces ministro de estado y magistrado de la Suprema Corte Federal. Escribió relatos sobre las costumbres de la vida durante el .
 Rafael Pombo Rebolledo (1833-1912), escritor, poeta, fabulista, traductor, intelectual y diplomático colombiano, considerado uno de los poetas más célebres de la historia del país.
 Fidel Pombo Rebolledo (1837-1901), ingeniero y curador de arte colombiano. 
 Margarita Diez-Colunje y Pombo (1838-1919), historiadora, genealogista y traductora colombiana, autora del estudio que demuestra que varios de los próceres de la Independencia de Colombia tienen su origen común en el conquistador español Sebastián de Belalcázar. Esposa de Miguel Arroyo Hurtado.
 Francisco Pombo Arboleda
 Daniel Pombo Piñeres (f. 1965). Empresario colombiano, yerno del militar y político Rafael Uribe Uribe.
 Diana Pombo Holguín (1952-2016), ambientalista y escritora colombiana.
Roberto Pombo Holguín (n. 1956) abogado y periodista colombiano, ex-director del diario El Tiempo.

Presidentes de Colombia

Referencias 

Pombo
Familias de Colombia
Familia Pombo